Красен:

Болгария 
 Красен — село, находится в Добричской области, входит в общину Генерал-Тошево
 Красен — село, находится в Русенской области, входит в общину Иваново

См. также 
 Красен-Дол — село в Болгарии, находится в Шуменской области, входит в общину Никола-Козлево